

Geografia 
 Francia
 Boissy-aux-Cailles – comune nella regione dell'Île-de-France
 Boissy-l'Aillerie – comune nella regione dell'Île-de-France
 Boissy-Lamberville – comune nella regione della Normandia
 Boissy-la-Rivière – comune nella regione dell'Île-de-France
 Boissy-le-Châtel – comune nella regione dell'Île-de-France
 Boissy-Maugis – comune nella regione della Normandia
 Boissy-Mauvoisin – comune nella regione dell'Île-de-France
 Boissy-sans-Avoir – comune nella regione dell'Île-de-France